Galligan ist der Familienname folgender Personen:

 Danielle Galligan (* 1992), irische Schauspielerin 
 Zach Galligan (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler